Арабе́лла — женское имя, точное происхождение которого не установлено: вероятнее всего, шотландско-кельтского либо латинского, или же еврейского.

Происхождение и история 
Около 1400 г. до н. э. на территории нынешней Иордании был основан город Арабелла, который ныне носит название Ирбид.

Первой достоверно установленной женщиной с именем Арабелла является Арабелла де Лейшар (Arabella de Leuchars; ок. 1135 — 1203), внучка короля Шотландии Вильгельма I Льва. Её внучка, Арабелла де Квинси (Arabella de Quincy; ок. 1186 — 1258), дочь графа Сэйра Квинси, является первой достоверно установленной носительницей этого имени в Англии. Также имена обеих этих женщин письменно фиксировались как Orabel[la] и Orabilia, а позднее — в латинизированной форме Orabilis. Латинская конструкция orare + ābilis даёт значение имени «молящаяся». В итоге, Orabilis было предложено в качестве корня для имени Arabella и его вариаций.

Сторонники кельтского происхождения имени отмечают, что долгое время это имя фиксировалось только на территории нынешней Великобритании; предполагая его происхождение от кельтского òr a bheul («золотой рот»), или шотландского Bel-óir (ирландский эпитет папы римского Григория I).

Другая теория утверждает, что Арабелла, как и Аннабель, является шотландским развитием имени , корнем которого является латинское amabilis (привлекательная), а само имя пришло в Великобританию через Францию.

В Англии имя Арабелла оставалось редким до начала «Реставрации Стюартов», положившей начало моды на витиеватые имена.

В 1712 году была опубликована ироикомическая поэма Александра Поупа «». Она имела посвящение «миссис Арабелле Фермор».

С начала XIX века имя стало терять свою популярность, и к 1940-м годам в Великобритании стало крайне редким. Постепенное увеличение популярности имени Арабелла фиксируется с 1990-х годов: в 2012 году оно занимало 177-ю строчку в списке самых популярных женских имён Англии и Уэльса, а в 2015 году впервые вошло в первую их сотню. В США в 2017 году Арабелла занимала 158-ю позицию по популярности имён для новорождённых девочек.

Известные носительницы 
  (1836—1922) — английская пианистка.
  (род. 1969; наст. имя Козима Арабелла-Асереба Эблингер) — немецко-австрийская телеведущая, писательница и актриса.
 Мэнсфилд, Арабелла (1846—1911; наст. имя Белль Орелия Бэбб) — первая женщина-юрист США.
  (1817—1914) — английская художница.
 Стюарт, Арабелла (1575—1615) — британская аристократка.
 Черчилль, Арабелла (1648—1730) — любовница герцога Йоркского и будущего короля Англии Якова II Стюарта, мать его четырёх детей.
  (род. 1981) — немецкая скрипачка.

Вымышленные персонажи
 Принцесса Арабелла — главная героиня телесериалов «Арабелла» и «Арабелла возвращается».
 Арабелла — главная героиня кинофильма «Арабелла — дочь пирата».
 Арабелла Потанецкая — главная героиня кинофильма «Арабелла».
 Арабелла Дорин Фигг — старуха-сквиб, персонаж серии романов о Гарри Поттере.
 Арабелла Вальднер — главная героиня оперы «Арабелла».
  (Малышка Кэри) — персонаж мыльной оперы «Все мои дети».

См. также

Примечания 

Женские имена